В одиночному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1983, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Джо Дьюрі здобула титул, у фіналі перемігши Кеті Джордан 6-3, 7-5.

Сіяні гравчині 

  Гана Мандлікова (2-ге коло)
  Зіна Гаррісон (3-тє коло)
  Джо Дьюрі (Переможниця)
  Кеті Джордан (фінал)
  Джиджі Фернандес (3-тє коло)
  Ева Пфафф (чвертьфінал)
  Барбара Поттер (2-ге коло)
  Розалін Нідеффер (чвертьфінал)

 Клаудія Коде-Кільш (2-ге коло)
 Алісія Молтон (1-ше коло)
 Джо Дьюрі (півфінал)
 Іва Бударжова (1-ше коло)
 Катрін Танв'є (1-ше коло)
 Івонн Вермак (1-ше коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Sydney International